Парусник амбракс () — бабочка семейства парусников или кавалеров ().

Внешний вид

Распространение 
Встречается на некоторых островах Индонезии, в Новой Гвинее и северо-восточной части Австралии. Летает в низинах и в горных районах до высоты 1200 м над уровнем моря.

Образ жизни 
Бабочки питаются нектаром сахитаптеры. Самки окраской и повадками подражают паруснику полидору. Полёт их величавый и плавный. Однако если бабочку потревожить, то и самки, и самцы стремительно покидают опасное место.

Размножение 
Гусеницы развиваются на микромелуме, зантоксилуме и клаузене семейства рутовых. Встречаются также в цитрусовых садах.

Примечания 

Хвостоносцы
Животные, описанные в 1831 году